UNM es una sigla o acrónimo que puede referirse a:

 La Universidad Nacional de Misiones, en Argentina.
 La Universidad Nacional de Moreno, en Argentina.
 La Universidad Nacional de Música, en Perú.